

Biografia
Figlio di Antonio Grosso e Maria della Rovere, parente di papa Sisto IV e papa Giulio II, divenne religioso dell'Ordine dei frati minori conventuali e, il 27 ottobre 1483, venne eletto vescovo di Mende.
Nel 1495 fu nominato rettore del Contado Venassino, carica che mantenne fino al 1502.
Papa Giulio II lo elevò al rango di cardinale presbitero del titolo dei Santi XII Apostoli nel concistoro del 29 novembre 1503.
Morì il 18 agosto 1504.
Il medaglista Giovanni Candida lo raffigurò in una pregiata medaglia.

Bibliografia
 Remigio Ritzler, I cardinali e i papi dei Frati Minori Conventuali, in Miscellanea francescana, vol. 71 (1971), pp. 55-57.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Francescani italiani
Cardinali nominati da Giulio II
Cardinali francescani del XVI secolo
Vescovi di Mende
Della Rovere